Sancho IV. bezeichnet folgende Personen:

* Sancho IV. (Navarra) (Sancho IV. Garcés; 1040–1076), König von Navarra
 Sancho IV. (Kastilien) (1257 oder 1258–1295), König von Kastilien und León